Блучина (, ) — село района Брно-пригород Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия. Винодельческое село.

Расположено, примерно в 5 км к юго-востоку от Райграда, в 16 км к югу от Брно и в 196 км к юго-востоку от Праги на высоте 187 м. Площадь — 16,67 км². Рядом проходит Автомагистраль D2 Брно-Братислава.

Население 

В 2022 году население составляло 2251 чел.

История 
Археологические находки показывают, что этот район был заселен в период раннего бронзового века. На северо-западе села находится могильник Унетицкой культуры.

Первое упоминание датируется 1045 г. и встречается в документе князя Бржетислава I.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Блучина

Населённые пункты Южночешского края